Justin Staples ist der Name folgender Personen:

* Justin Staples (Diplomat) (* 1929), britischer Diplomat
 Justin Staples (Footballspieler) (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler